Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Stephens () :
le comté de Stephens, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Stephens, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
le comté de Stephens, situé dans l'État du Texas.